Academia Sul-Americana de Medicina Integrada (Asami) surgiu em 1999 através do trabalho de pesquisa e reunião de materiais científicos com a finalidade de prestar suporte a um número crescente de médicos e profissionais da saúde, preocupados em ter acesso ao conhecimento necessário para tratar cada paciente em sua totalidade de ser biopsicossocial.

Durante esse período a Asami procurou traduzir estudos, pesquisas e fazer contato com médicos de diversos países envolvidos nesta área de trabalho,  a fim de fortalecer o conceito de Medicina Integrada no Brasil através do  compartilhamento de uma base científica e da troca de experiências.

Ver também 
Bioenergologia
Orgônio
Biologia
Energia
Eletromagnetismo
Física
Mecânica
Medicina
Mecânica quântica
Química
Sigmund Freud
Vida
Wilhelm Reich

Ligações externas 
 (Asami) Academia Sul-Americana de Medicina Integrada

SulAmericana
Academia SulAmericana de Medicina Integrada